|}

Die Bahnstrecke Jelgava–Liepāja verbindet auf 180 km die lettischen Städte Jelgava und Liepāja. Die Strecke ist nicht elektrifiziert und größtenteils eingleisig, nur der 16 km lange Abschnitt von Jelgava nach Glūda ist zweigleisig. Vor allem Güterzüge zum Hafen von Liepāja fahren auf dieser Strecke.

Geschichte 
Der Abschnitt Jelgava–Glūda wurde bereits 1873 im Rahmen der Bahnstrecke Jelgava–Mažeikiai eröffnet. Der Abzweig von Glūda nach Liepāja wurde von 1925 bis 1929 gebaut, zur selben Zeit erhielt der schon vorhandene Abschnitt sein zweites Gleis.

Zugbetrieb 
Im Sommerfahrplan 2001 wurde die Strecke planmäßig von noch zwei Zügen pro Tag und Richtung befahren, bis zum 15. August 2001 der Betrieb aus finanziellen Gründen komplett eingestellt wurde. Ab dem 30. März 2006 befuhr wieder ein tägliches Zugpaar die Strecke, jedoch mit deutlich weniger Unterwegshalten als zuvor. Inzwischen verkehren nur noch wenige Zugpaare pro Woche im Personenverkehr. Reisezüge halten in Jelgava, Dobele, Biksti, Saldus, Skrunda und dann nach 70 Kilometer ohne Halt im Endbahnhof Liepāja.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Lettland